Die Abkürzung LSW steht für:
 Landessternwarte
 Lärmschutzwand
 IATA-Code für Lhokseumawe (Indonesien)
 Landesdienst Südwest, eine Unterabteilung der Deutschen Presse-Agentur
 Lech-Stahlwerke, Stahlproduzent in Bayern
 LSW Energie, ein Energieversorgungsunternehmen aus der Region Wolfsburg
 Nordrhein-Westfälisches Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest, auch bekannt als LIS
 Powiat Świdnicki (Lublin) in der Woiwodschaft Lublin, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung